Bosznia-Hercegovina
Bobovac a középkori Bosznia egyik legjelentősebb vára

 Horvátország
 Bobovac, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Koszovó
Bobovac (albánul:Bubaveci), falu Klina községben, a Peći körzetben